Moura Morta ist der Name mehrerer Orte in Portugal:

 Moura Morta (Castro Daire), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Castro Daire
 Moura Morta (Peso da Régua), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Peso da Régua